Morzyca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice
 Morzyca – część Wałcza, w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Mokrzyca